Acrònims:
 Partit Obrer d'Unificació Marxista 
 Pla d'ordenació urbanística municipal
 Poum (Nova Caledònia), municipi francès a Nova Caledònia 
 Poum, heroi d'un llibre de l'escriptor francès Victor Margueritte